, mot anglais signifiant « vague » (nom commun féminin), peut notamment désigner :

Musique 
 Wave, chanson d'Antônio Carlos Jobim ;
 Wave, album d'Antônio Carlos Jobim, sorti en 1967, titré d'après cette chanson ;
 Wave, album du Patti Smith Group, sorti en 1979, titré d'après une autre chanson du même titre ;
 Wave, chanson de Silver Catalano ;
 Wave, album de Patrick Watson, sorti en 2019 ;
 Wave music, style de musique expérimentale.

Informatique 
 WAVE ou WAV, contraction de Waveform Audio File Format, format de fichier audio développé par Microsoft et IBM
 Google Wave, un service de communication riche
 Samsung Wave, un smartphone utilisant le système d'exploitation Bada

Géographie 
 The Wave est une formation rocheuse de grès située près de la frontière de l'Arizona et l'Utah aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre